IAA kan avse:
 IAA – en bilutställning i Berlin 1897–1939 och Frankfurt am Main sedan 1951, se  Internationale Automobil-Ausstellung
 IAA – ett växthormon som tillhör auxinerna, se Indol-3-ättiksyra